Drasche ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Drasche (1826–1904), österreichischer Mediziner 
 Heinrich von Drasche-Wartinberg (1811–1880), österreichischer Industrieller 
 Richard von Drasche-Wartinberg (1850–1923), österreichischer Industrieller und Naturforscher